LOTOS ( — «язык спецификации временного упорядочивания») — стандартизованный язык спецификации, первоначально предназначавшийся для описания коммуникационных и распределённых систем. LOTOS состоит из двух взаимодополняющих языков: язык описания абстрактных типов данных ACT ONE и язык описания поведения в виде алгебры процессов.

Хотя LOTOS оказался широко применимым, Международная организация по стандартизации занялась разработкой усовершенствованной версии — E-LOTOS (ISO/IEC 15437:2001).

Описание 
В LOTOS и E-LOTOS система, подлежащая спецификации, моделируется набором процессов, взаимодействующих между собой и их окружением.

Коммуникационные порты процесса называются каналами событий (event gates). Процессы параметризируются своими каналами и состоянием. Ввод и вывод соответствуют событиям, то есть взаимодействию на каналах между двумя процессами или системой и её окружением. Событие происходит, когда две стороны синхронизируются на совпадающих предложениях событий, то есть, при наличии необходимости коммуникации с обеих сторон. В случае нескольких одновременных предложений, делается выбор, который может повлиять на дальнейшее поведение системы.

Инструменты 
LOTOS поддерживается инструментами для спецификации, имитационного моделирования, компиляции, генерации тестов и формальной верификации. Примеры инструментов: CADP (CÆSAR/ALDÉBARAN Development Package), LITE, LOLA.

Примечания

Литература 
 
 L. Logrippo, M. Faci and M. Haj-Hussein. An Introduction to LOTOS: Learning by Examples. Computer Networks and ISDN Systems 23, 1992, P.325-342.

Ссылки 
 Turner K. J., World-wide Environment for Learning LOTOS, 2000
 Construction and Analysis of Distributed Processes
 Lotos Bibliography - библиография по LOTOS



Языки спецификаций
Формальные методы